John Morgan Lloyd (1880–1960) – walijski muzyk i kompozytor
 John Lloyd-Jones (1885–1956) – walijski uczony i poeta
 Emrys Lloyd, wł. John Emrys Lloyd (1905–1987) – brytyjski szermierz, olimpijczyk 
 John Lloyd (ur. 1954) – brytyjski tenisista, triumfator turniejów wielkoszlemowych w mikście
 John Lloyd (ur. 1954) – brytyjski producent i scenarzysta
 John Bedford Lloyd (ur. 1956) – amerykański aktor

Zobacz też 
 John Lloyd Stephens
 John Lloyd Zabriskie